

Települések

Bulgária
Breznik község Pernik megyében

Csehország
Březník község a Třebíči járásban a Vysočina kerületben
Březník falu Modrava községben a Klatovyi járásban a Plzeňi kerületben

Horvátország
Breznik falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Breznik Plešivički falu Jasztrebarszka községben Zágráb megyében
Breznik Žakanjski falu Žakanje községben Károlyváros megyében

Szlovénia
Breznik falu Črnomelj községben 
Breznik falu Zagorje ob Savi községben